Арабатук — село в Забайкальском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Красновеликанское».

География 
Село находится в северной части района, при железнодорожной линии Харанор — Приаргунск, на расстоянии примерно 56 километров (по прямой) к северо-западу от посёлка городского типа Забайкальск. Абсолютная высота — 729 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной морозной и малоснежной зимой и тёплым засушливым летом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет от −28 °C до −29 °C; средняя температура самого тёплого месяца (июля) — 18 — 21 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 220—260 мм.
Часовой пояс

История 
Основано в 1956 году.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 42,8 %, женщины — соответственно 57,2 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 % из 166 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из одной улицы (Железнодорожная).

Примечания 

Населённые пункты Забайкальского района